Luís Figo
 Fédération Internationale de Gynécologie et d'Obstétrique
 FIGO-classificatie